Jandl ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Jandl (* 1975), deutscher Dramaturg und Übersetzer 
 David Jandl (* 1984), österreichischer Basketballspieler
 Ernst Jandl (1925–2000), österreichischer Dichter
 Gerhard Jandl (* 1962), österreichischer Diplomat
 Hermann Jandl (1932–2017), österreichischer Schriftsteller und Hörspielautor
 Horst K. Jandl (1941–2023), österreichischer Maler
 Ivan Jandl (1937–1987), tschechischer Schauspieler
 Paul Jandl (* 1962), österreichischer Kulturjournalist und Literaturkritiker
 Ralf Jandl, Geburtsname von Karl Napf (* 1942), deutscher Dichter und Satiriker
 Stephan Jandl (* 1988), österreichischer Handballspieler

Siehe auch:
 Jantl